Beniamino Vignola
Giacomo Vignola — arquitecto italiano do século XVI.

Localidades 

Vignola (Modena)

Desambiguação